Breed kommt in folgenden Zusammenhängen vor: 

 Breed, ein Computerspiel (Ego-Shooter)
 MC Breed (eig. Eric Breed, 1971–2008), US-amerikanischer Rapper
 The Breed, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2006
 Breed (Wisconsin), Ort im Oconto County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Breed (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
Breed (Lied), Lied der US-amerikanischen Band Nirvana

Breed ist der Familienname folgender Personen:
 Allen Breed (1927–1999), US-amerikanischer Airbag Pionier und Unternehmer
 Arthur Breed (1865–1953), US-amerikanischer Politiker
 George Breed (1876–1956), US-amerikanischer Fechter
 London Breed (* 1974), US-amerikanische Politikerin, Bürgermeisterin von San Francisco
 Robert Stanley Breed (1877–1956), US-amerikanischer Zoologe und Mikrobiologe